Băncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Băncești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Băncești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui